Galileo peut désigner :

 le nom du savant italien Galilée (version francisée) (1564-1642).
 Galileo est un prénom masculin italien. Il vient du grec γαλιλαίος (galilaios), adjectif qui signifie littéralement « venant de Galilée » ou « natif de Galilée ». Jésus-Christ est parfois appelé galiléen dans la bible (Mt 26:69) ; sa diffusion, cependant, est principalement due à la renommée de Galilée.

Personnalités 
Galileo Chini (1873-1956) peintre italien.
Galileo Ferraris (1847-1897) scientifique italien.

Sciences 
 Galileo est un système de positionnement européen par satellites concurrent et complémentaire du GPS américain, du GLONASS russe et du Beidou chinois.
 Galileo, segment spatial du précédent système de positionnement.
 Galileo est une sonde de la NASA envoyée vers Jupiter et ses satellites.
 Galileo est une exoplanète autrement appelée 55 Cancri b.
 Le Telescopio Nazionale Galileo.
 Projet Galileo :
 Galileo Project, sonde de la NASA envoyée vers Jupiter et ses satellites
  : un programme éducatif d'astronomie du Clifton College de Bristol, au Royaume-Uni.
 The Galileo Project : un projet de recherche d'intelligence extra-terrestre initié en 2021 par Avi Loeb de l'université Harvard

Titres

Cinéma 
 Galileo est un film de Theo Frenkel sorti en 1911.
 Galileo est un film de Liliana Cavani sorti en 1968.
 Galileo est un film de Joseph Losey sorti en 1975.

Musique 
  est une chanson du groupe Indigo Girls.

Autres 
 Galileo est un système de réservation informatique dans le secteur du tourisme.
 Galileo est un cheval de course né en Irlande en 1998.
 Galileo est une version de la plateforme de développement Eclipse.
 Galileo est un programme de télévision allemand (2009).

Notes et références